Новоукраи́нка () — село на Украине, находится в Марьинском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1423385801. Население по переписи 2001 года составляет 1523 человека. Почтовый индекс — 85640. Телефонный код — 6278.

В селе родился Герой Советского Союза Василий Харченко.

Адрес местного совета 
85640, Донецкая область, Марьинский р-н, п. Новоукраинка, ул. Советская, 16а

Ссылки 
 Новоукраинка на сайте Верховной рады Украины 
 Новоукраинка (Марьинский район) на сайте «История городов и сёл»

Примечания 

Населённые пункты Марьинского района